The Red Girl é um filme mudo estadunidense em curta metragem, do gênero western, lançado em 1908, foi escrito e dirigido por D. W. Griffith.

Elenco 
Florence Lawrence
Charles Inslee
Linda Arvidson
Clara T. Bracy
George Gebhardt
D. W. Griffith
Arthur V. Johnson
Anthony O'Sullivan
Mack Sennett
Harry Solter
Marion Sunshine

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1908
Filmes dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Filmes de curta-metragem
Filmes mudos